Ledóchowski est un patronyme porté notamment par :
 Jan Ledóchowski (1791-1864), homme politique polonais.
 Maria-Teresa Ledóchowska (1863-1922), religieuse polonaise.
 Mieczysław Ledóchowski (1822-1902), cardinal polonais.
 Urszula Ledóchowska (1865-1939), religieuse polonaise.
 Włodzimierz Ledóchowski (1866-1942), prêtre jésuite polonais.

Patronyme polonais